Corsano steht für:

 Corsano, italienische Gemeinde in Apulien

Corsano ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Corsano (1899–1989), italienischer Philosoph
 Chris Corsano (* 1975), US-amerikanischer Rock-, Jazz- und Improvisationsmusiker
 Mirko Corsano (* 1973), italienischer Volleyballspieler